Нови-Итебей (, ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Среднебанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1315 жителей (по переписи населения 1991 года — 1521 житель).

Демография 
В селе Нови-Итебей, по переписи 2002 года проживали 1036 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,6 лет (38,4 года у мужчин и 42,8 года у женщин). В селе есть 504 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,61.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины